Doodle může označovat:
 Doodle (webová stránka) – webová stránka sloužící k domlouvání termínů schůzek
 Google Doodle – dočasná tematická změna loga webového vyhledávače Google typicky u příležitosti nějakého výročí
 Yankee Doodle – píseň
 Čmárání (z angličtiny)